Agnès d'Autriche peut désigner :
 Agnès d'Autriche (1154-1182), de la maison de Babenberg, seconde épouse du roi Étienne III de Hongrie ;
 Agnès de Habsbourg ou Agnès d'Autriche (1281-1364), de la maison de Habsbourg, seconde épouse du roi André III de Hongrie ;
 Agnès de Habsbourg ou Agnès d'Autriche (1315-1392), épouse du duc silésien Bolko II le Petit.

Homonymie dynastique